Storleksordningar eller magnituder är approximerade heltalsvärden av tiologaritmer för ett värde i förhållande till något underförstått kontextuellt referensvärde och kan syfta på:

Samtliga magnituder 

 Storleksordningar för acceleration
 Storleksordningar för area
 Storleksordningar för data
 Storleksordningar för effekt
 Storleksordningar för energi
 Storleksordningar för entropi
 Storleksordningar för frekvens
 Storleksordningar för hastighet
 Storleksordningar för illuminans
 Storleksordningar för kraft
 Storleksordningar för laddning
 Storleksordningar för luminans
 Storleksordningar för längd
 Storleksordningar för magnetfält
 Storleksordningar för massa
 Storleksordningar för molaritet
 Storleksordningar för rörelsemängdsmoment
 Storleksordningar för sannolikhet
 Storleksordningar för spänning
 Storleksordningar för strålning
 Storleksordningar för ström
 Storleksordningar för tal
 Storleksordningar för temperatur
 Storleksordningar för tid
 Storleksordningar för tryck
 Storleksordningar för valuta
 Storleksordningar för volym
 Storleksordningar för värmekapacitivitet
 Storleksordningar för överföringskapacitet

Se även 
 Skala – flera